Alte Naufahrt bezeichnet verschiedene Altgewässer der Donau in Österreich:

 Alte Naufahrt (Krumpenwasser), Altarm in Niederösterreich
 Alte Naufahrt (Wien), Altarm in der Lobau, Wien